ESCZ to internetowe selekcje Czech do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022.

Wyniki

Przypisy 

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2022
2022 w Czechach
Muzyka w Czechach